

Wydarzenia 

 w Rzymie zbudowano świątynię Saturna
 Połączone siły  Hellenów  zdobyły i doszczętnie spaliły Sardes, stolicę granicznej satrapii